A Back Home jelentései:

 Back Home (Bearfoot Bluegrass-album), 2003
 Back Home (Caedmon's Call-album), 2003
 Back Home (Chuck Berry-album), 1970
 Back Home (Eric Clapton-album), 2005
 Back Home (Merle Travis-album), 1957
Back Home (Phineas Newborn Jr.-album), felvétel 1976, megjelenés 1985
 Back Home (Westlife album), 2007